Lauckert

steht für

 Lauckerthof, eine Straße in Hannover im Stadtteil Stöcken

ist der Name von

 Otto Lauckert (1887–1954), deutscher Historiker, Heimatkundler, Lehrer, Schulbuchautor und Freimaurer